Imagem, representação de um objeto
Imagem Filmes
Imagem pública
Conjunto imagem

Ciência e tecnologia 
 Imagem de cartão, uma cadeia de caracteres que estava ou poderia estar contida em um único cartão perfurado
 Imagem de disco, um arquivo de computador contendo o conteúdo completo e a estrutura de um dispositivo de armazenamento de dados
 Executável, um arquivo de computador contendo um programa executável; abreviação de "imagem do programa executável"
 Imagem ISO, um arquivo (imagem de disco) de um disco óptico
 Imagem de RAM, uma seqüência de instruções de código de máquina mantido na ROM e movida para a RAM para uso
 Imagem ROM, um arquivo de computador que contém uma cópia dos dados de um chip de memória somente leitura
 Imagem de sistema único, um cluster de computadores que parece ser um único sistema de computação
 Imagem do sistema, o estado de um computador ou sistema de software armazenado de alguma forma
 Imagem de fita, uma imagem do conteúdo da fita magnética de um computador

Veja também
Image

Desambiguação